Peloneustes és un gènere representat per una única espècie de pliosauroïdeu pliosàurid, que va viure en el Juràssic superior.

Pliosauroïdeus